Linaro kan syfta på:

 Linaro (företag) – ett brittiskt företag i mjukvarubranchen

Geografi

Italien 

 Linaro (ort i Italien, Forlì-Cesena), Emilia-Romagna, 
 Linaro (ort i Italien, Provincia di Bologna), Emilia-Romagna, 

Robotskapade Italienförgreningar